Xiaopu bezeichnet:

 Xiaopu (Changxing) (小浦镇), Großgemeinde im Kreis Changxing in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xiaopu (Jiangyong) (潇浦镇), Großgemeinde im Kreis Jiangyong in der chinesischen Provinz Hunan